Parthenay ist der Name folgender geographischer Objekte in Frankreich:

Parthenay, Stadt im Département Deux-Sèvres, davon abgeleitet die Verwaltungseinheite
Arrondissement Parthenay
Parthenay-de-Bretagne, Gemeinde im Département Ille-et-Vilaine

Parthenay ist der Familienname folgender Personen:
 Catherine de Parthenay (1554–1631), französische Adlige und Mathematikerin

Siehe auch
 Parthenia